Pinte bezeichnet:

 Pinte, altes Raummaß (0,5 bis ca. 1,5 Liter)
 lombardische Pinte altes Flüssigkeitsmaß in Verona (ca. 70 Liter)
 Pinte (Helme), ein Bach und linker Zufluss der Helme in Thüringen
 Pinte als Synonym für Kneipe, Gaststätte,  Wirtshaus
 Pinte (Wernigerode), Flurbezeichnung im Stadtteil Hasserode von Wernigerode im Harz

Pinte ist der Familienname folgender Personen:
 Etienne Pinte (* 1939), französischer Politiker

Siehe auch:

 De Pinte, Gemeinde in der belgischen Provinz Ostflandern